Лигу́рский язы́к (лигури́йский) — название нескольких древних и современного языков/диалектов, распространённых на северо-западе современной Италии в области Лигурия или вокруг неё.

 Лигурский язык (современный) — современный романский язык, распространённый в Италии и традиционно считающийся там диалектом итальянского языка.
 Лигурский язык (древний) — восстанавливаемый по топонимам язык, на которых говорили племена лигуров.